Inzaghi se poate referi la:
 Filippo Inzaghi, fost fotbalist italian la A.C. Milan, în prezent manager la clubul Venezia F.C.
 Karl von Inzaghi (1777-1856), înalt funcționar austriac
 Simone Inzaghi, fost fotbalist italian; fratele lui Filippo Inzaghi
 Inzaghi Donígio, fotbalist din Guineea-Bissau

Nume de familie italiene
Nume de familie